

Голенищево — присілок, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область
 Голенищево — присілок, Митищинський міський округ, Московська область

ru:Голенищево